«В полном действии» — сборник «Объединённой Касты». Первый альбом ростовчан выпущенный на CD. В альбоме, кроме «Объединённой Касты», приняли участие группа «Ю.Г.» из Москвы и казанец Злой из группы «Злой Дух». На песню «Наши люди» в 2004 г. был снят видеоклип.

Альбом был выпущен небольшим тиражом. Главным хитом альбома стала песня «Наши люди», который часто крутился по радио. Альбом был посвящён «Песочным людям», находившимся в то время в местах лишения свободы; на эту тему был записан отдельный трек «Нашим пацанам посвящается».

Список композиций

Об альбоме 
По поводу выпуска альбома на официальном сайте «Касты» написано следующее:

Рецензии 
 — пишет Андрей Никитин на сайте Rap.ru.

 — пишет Киндут на сайте Музыкальная газета.

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте группы Каста
 Объединённая Каста - В полном действии
  Биография группы на Rap.ru 

Альбомы 2000 года
Альбомы группы «Каста»